Tiamat est une divinité mésopotamienne.
 Tiamat est un groupe de metal suédois.
 Tiamat est aussi la déesse des dragons maléfiques dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.
 L'Œil de Tiamat est un artéfact de la série télévisée Stargate SG-1.
 Tiamat est un personnage de Final Fantasy IX.

Homophonie 
 Tihama(h), plaine côtière du Yémen.